

Rusland 
 Sjtsjetinka (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Sjtsjetinka (Orjol) - dorp in de Russische oblast Orjol
 Sjtsjetinka (zijrivier van Atemesja) - zijrivier van Atemesja in het stroomgebied van Mologa
 Sjtsjetinka (zijrivier van Demsjenko) - zijrivier van Demsjenko in het stroomgebied van Roeza

Belarus 
 Sjtsjatsinka (district Mogiljovski) - dorp in de Wit-Russische oblast Mogiljov
 Sjtsjatsinka (district Tsjerykauski) - dorp in de Wit-Russische oblast Mogiljov
 Sjtsjatsinka (meer) - meer in het stroomgebied van Sozj (Wit-Russische oblast Mogiljov)
 Sjtsjatsinka (rivier) - zijrivier van Viltsjanka in het stroomgebied van Dnjepr (oblast Mogiljov)